Уру́мов — фамилия. Известные носители:

 Урумов, Николай Георгиев (род. 1963) — болгарский актёр театра и кино.
 Урумов, Сафон Гагуевич (1872 — не ранее 1922) — полковник русской армии, герой Первой мировой войны.
 Урумов, Тамерлан Михайлович (род. 1928) — горный инженер, кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР.